Аль-Кудс () — название Иерусалима на арабском языке. В переводе с арабского значит — святой.
 Бригады Аль-Кудса — военное крыло Палестинского исламского джихада.

 Армия Аль-Кудс
 Армия освобождения Иерусалима.
 Подразделение Корпуса Стражей Исламской революции.

 Аль-Кудс — больница в Секторе Газа.
 Аль-Кудс — улица в Багдаде (Ирак).
 Аль-Кудс — улица в Дубае (ОАЭ).
 Аль-Кудс — палестинская газета.
 Аль-Кудс аль-араби — арабская газета, издающаяся в Лондоне.
 Международный день аль-Кудс — праздник.
 Университет Аль-Кудс — учебное заведение в Иерусалиме.
 Кодс (шахрестан).

См. также 
 Иерусалим (значения)